Mohandas peut faire référence à :
 Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), un dirigeant indien,
 Mohandas Suk, un personnage du monde de fiction de Dune,
 Geetu Mohandas (ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്), une actrice Malayalam en Inde,
 Mamta Mohandas (മംമ്ത മോഹന്‍ദാസ്, 1985-), une actrice Malayalam en Inde,